Sacrae Theologiae Magister, een canoniekrechtelijke academische graad
 Scanning tunneling microscopy
 Specific Transmission Module
 Stichtsche Tramway-Maatschappij
 STMicroelectronics
 Stalen Mol uit de Suske en Wiske strips